Le mot stalle peut désigner :

Architecture 
 les stalles, des rangées de sièges en bois avec leurs miséricordes, sculptés ou non, situés autour du chœur des églises ou cathédrales

Écuries 
 les stalles maintiennent les chevaux ou les lévriers avant le départ d'une course
 les stalles sont des compartiments qui entravent les animaux, ils sont en stabulation, dans une écurie, une porcherie. Pour les animaux laitiers, dans une étable, bergerie ou chèvrerie, pour la traite

Toponymie 

 Un quartier de Uccle en Belgique :
 (12340) Stalle, astéroïde nommé d'après ce quartier et la seigneurie,
 le château de Stalle,
 la gare d'Uccle-Stalle,
 la chapelle de Stalle ;
 Stalle, station du tramway de Bruxelles en Belgique ;
 Stall est une ancienne commune d'Autriche.

Musique 
 The Stall, titre discographique de 2008, du groupe Phalmuter

Mécanique 
 effet Stall
 stall, en aéronautique, vitesse de décrochage est notée VS (s pour stall = décrochage)

Homonymie